Lepszi, folyó Kazahsztánban
 Lepszi, település Kazahsztánban